Томское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Холм-Жирковского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Верховье.

Образовано Законом от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов к 1 января 2019 года в Богдановское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 350 км²
 Расположение: юго-восточная часть Холм-Жирковского района
 Граничит:
 на севере — с  Тверской областью
 на северо-востоке — с  Никитинским сельским поселением
 на востоке — с Канютинским сельским поселением
 на юго-востоке — с Игоревским сельским поселением
 на юге — с  Сафоновским районом
 на юго-западе — с Ярцевским районом
 на западе — с Богдановским сельским поселением
 Крупные реки: Вопь, Света.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 16 населённых пунктов:
 Верховье, деревня
 Андреевка, деревня
 Быково, деревня
 Горюны, деревня
 Исаково, деревня
 Киселево, деревня
 Клешнино, деревня
 Комягино, деревня
 Комягино, посёлок
 Мартыново, деревня
 Матренино, деревня
 Новики, деревня
 Острожок, деревня
 Попово, деревня
 Рыкшино, деревня
 Сластиха, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Холм-Жирковского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году